Арлансон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 77,744 км². Население — 424 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Embalse de Arlanzón
 www.ignaciophoto.net Fotos de Arlanzón

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса